Тирнау:

 Тирнау — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Тирнау — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Штирия.